Cupa Balcanilor din 1970 a fost o ediție a Cupei Balcanice, o competiție de fotbal pentru cluburi reprezentative din statele Balcani. A fost disputat de 6 echipe și Partizani Tirana a câștigat trofeul.

Grupa A

Grupa B

Finala

Prima manșă.

Manșa secundă

Partizani Tirana won 4–1 on aggregate.

Notes
Nota 1: Beroe Stara Zagora nu s-a prezentat la manșa secundă.

Referințe

Legături externe 

 RSSSF Archive → Balkans Cup
 
 Mehmet Çelik. "Balkan Cup". Turkish Soccer